Desa Saguling kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Saguling (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 107,37), Jawa Barat, 
 Desa Saguling (administrativ by i Indonesien, lat -7,29, long 108,35), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar